Челанга — кенийская фамилия. Известные носители:

 Челанга, Абрахам — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Челанга, Джошуа (род. 1973) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Челанга, Коллинз — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Челанга, Самуэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Челанга, Элиас — кенийский бегун на длинные дистанции.